Baby Boom peut faire référence à :
 Baby boom, une augmentation importante du taux de natalité de certains pays, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans la culture 
 Baby Boom, un film américain réalisé par Charles Shyer, sorti en 1987
 Baby Boom, une émission de téléréalité française de 2011
  est une sitcom américaine en huit épisodes de 23 minutes